Lac Châtillon peut se référer à:

Hydronymes

Lac Châtillon (rivière Châtillon), lac de tête de la rivière Châtillon, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.
Lac Châtillon (rivière Mazana), plan d'eau traversé par la rivière Mazana dans le territoire non organisé de Lac-De La Bidière, de la MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec.

Étang de Châtillon-en-Vendelais, une étendue d'eau d’Ille-et-Vilaine entre Vitré et Fougères, situé sur la Cantache.
Lac de Viry-Châtillon, lac situé dans les communes de Viry-Châtillon et Grigny dans le département français de l'Essonne.